Esistono più comuni francesi con questo nome

Sainte-Reine – Alta Saona
Sainte-Reine – Savoia